Аллілуєв Йосип Григорович — радянський і російський кардіолог
 Аллілуєв Сергій Якович — російський революціонер

 Аллілуєва Надія Сергіївна — радянська партійна діячка, дружина Йосипа Сталіна
 Аллілуєва Світлана Йосипівна — радянська філологиня, дочка Йосипа Сталіна